«Bras Gauche» puede referirse a:

Divisiones administrativas

Haití 
 Bras Gauche, 7ª sección comunal de la comuna de Bainet.
 Bras Gauche, 3ª sección comunal de la comuna de Côtes-de-Fer.
 Bras Gauche, 6ª sección comunal de la comuna de Port-Margot.